Joachim Wedell-Wedellsborg er navnet på flere personer:

 Joachim Wedell-Wedellsborg (officer) (1785-1860) – dansk baron og officer (Joachim Godske (Georg))
 Joachim Wedell-Wedellsborg (amtmand) (1860-1937) – dansk baron og amtmand (Joachim Godske)